

События 
 Консулы: Марк Клавдий Марцелл (плебей) и Гай Сульпиций Галл (патриций); преторы: Авл Лициний Нерва, Луций Аппулей Сатурнин, Луций Юлий, Марк Фонтей, Публий Квинтилий Вар и Публий Рутилий Кальв; плебейские эдилы: Маний Ацилий Глабрион и Марк Фульвий Нобилиор.
 Консул Г. С. Галл предсказал лунное затмение. Эвмен отправился в Рим, чтобы разрешить недоразумения с сенатом. Но сенаторы приняли закон, по которому царям запрещался доступ в Рим. Квестор попросил Эвмена передать свою просьбу через него, но Эвмен отказался.
 Смерть Персея в римской тюрьме в Альбе. Умерли также два его сына. Третий сын, Александр, стал писцом у должностных лиц.
 166—165 — В нескольких сражениях небольшие силы Иуды Маккавея разбили превосходящие войска полководцев Антиоха IV Эпифана.
Китай:
 Хунну совершили удачный набег. Начало войны.

Родились 
 166, ок. — Тит Квинкций Фламинин (ум. после 123 до н. э.), др.-римский государственный деятель, консул 123 года до н. э., управлявший прежде, в ранге претора, Сицилией.

Скончались 
 Маттафия — священник из рода Хасмонеев;
 Персей Македонский — последний македонский царь из династии Антигонидов.

См. также

Примечания